Rezorcilna kiselina je tip dihidroksibenzojeve kiseline. Ona se može odnositi na:
 3,5-Dihidroksibenzojeva kiselina (α-Rezorcilna kiselina)
 2,4-Dihidroksibenzojeva kiselina (β-Rezorcilna kiselina)
 2,6-Dihidroksibenzojeva kiselina (γ-Rezorcilna kiselina)

m-Dihidroksibenzojeve kiseline, takođe poznate kao rezorcilne kiseline, su deo anaerobnog metabolizma bakterija.

Reference 

Дихидроксибензојеве киселине